Equus (Latijn voor paard) kan betrekking hebben op:

 Equus (geslacht), het geslacht waartoe het paard behoort
 Equus (toneelstuk), een toneelstuk van Peter Shaffer
 Equus (film), een filmbewerking van dat toneelstuk
 Hyundai Equus, een auto van Hyundai Motor Company